Sahlström är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Sahlström 1 035
 Salström 7

Totalt blir detta 1 042 personer.

Personer med efternamnet Sahlström

 Anna Sahlström (1876–1956), konstnär
 Anna-Lisa Sahlström (född 1942), finländsk författare och journalist
 Bror Sahlström (1869–1915), skulptör
 Eric Sahlström (1912–1986), nyckelharpspelare, riksspelman
 Ida Sahlström (1871–1963), textilkonstnär
 Ingegerd Sahlström (född 1943), politiker, socialdemokrat
 Karl Esaias Sahlström (1884–1964), geolog och arkeolog
 Marit Sahlström (född 1976), författare, föreläsare och pedagog
 Mattias Sahlström (född 1968), basketspelare
 Nicky Sahlström (1854–1932), konstnär
 Nils Sahlström (1895–1959), psykiater
 Pehr Sahlström (1785–1866), lantbrukare och riksdagsman i bondeståndet
 Per Sahlström (1834–1917), lantbrukare och politiker 
 Sonia Sahlström (född 1957), riksspelman

Källor

Svenska efternamn